Top Star steht für:

 Top Star (Album), Album von Freddy Quinn (1976)
 Top Star (Film), südkoreanischer Film von Park Joong-hoon (2013) 
 Top Star (Ball), FIFA-Fußball (1958)